En España, existen tres edificios militares llamados Cuartel de Instrucción de Marinería:
 Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena.
 Cuartel de Instrucción de Marinería de Ferrol.
 Cuartel de Instrucción de Marinería de San Fernando.